Das Juniorendoppel der Wimbledon Championships 2019 war ein Tenniswettbewerb in London.

Vorjahressieger waren Yankı Erel und Otto Virtanen. Erel war nicht mehr spielberechtigt, während Virtanen mit seinem Partner die Teilnahme am Doppel zurückzog.

Setzliste

Hauptrunde

Halbfinale, Finale

Obere Hälfte

Obere Hälfte 1

Obere Hälfte 2

Obere Hälfte

Obere Hälfte 1

Obere Hälfte 2

Weblinks 
 

Juniorendoppel
2019